Пилівка (Україна) — село в Україні, в Охтирському районі Сумської області;
 Пилівка (Росія) () — селище у Панінському районі Воронезької області Російської Федерації.